Piledriver steht für:
 Wrestling-Kampftechnik, siehe Liste der Wrestling-Kampftechniken #Piledriver-Variationen
 Architektur von AMD-Prozessoren, siehe AMD Bulldozer #Piledriver
 Piledriver (Band), kanadische Metal-Band